Володимир Нікітін:

 Нікітін Володимир Анатолійович (1944—2015) — російський історик фотографії, учений, викладач, фотожурналіст.
 Нікітін Володимир Африканович (нар. 1946 р.) — український культуролог, міжнародний експерт.
 Нікітін Володимир Васильович (нар. 1959 р.) — радянський і російський лижник, чемпіон світу.
 Нікітін Володимир Володимирович (нар. 1940 р.) — російський дипломат, посол в Аргентині.
 Нікітін Володимир Володимирович — суддя Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.
 Нікітін Володимир Дмитрович (1907—1959) — радянський партійний діяч, що входив до складу особливої трійки НКВС СРСР.
 Нікітін Володимир Дмитрович (нар. 1949) — радянський і російський актор.
 Нікітін Володимир Зіновійович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Нікітін Володимир Костянтинович (1911—1992) — радянський автогонщик.
  Нікітін Володимир Миронович (Серафим; 1905—1979) — єпископ Російської православної церкви, митрополит Коломенський і Крутицький.
 Нікітін Володимир Миколайович (1848—1922) — російський генерал від артилерії, учасник оборони Порт-Артура, кавалер Ордена Святого Георгія.
 Нікітін Володимир Миколайович (1907—1993) — радянський фізіолог.
 Нікітін Володимир Олегович (нар. 1990 р.) — російський боксер.
 Нікітін Володимир Олександрович (1894—1977) — радянський конструктор, інженер-кораблебудівник, лауреат Сталінської премії I ступеня.
 Нікітін Володимир Семенович (нар. 1951 р.) — російський управлінець.
  Нікітін Володимир Степанович (1900?) — театральний художник.
 Нікітін Володимир Степанович (нар. 1948 р.) — російський політичний діяч, депутат Державної думи.
 Див. також 
Нікітін

Примітки